Коттаям ():

 Коттаям — город в штате Керала, Индия.
 Коттаям — округ в штате Керала, Индия.